Појам Нукунону може се односити на:

 Нукунону (атол) - атол у саставу острвске територије Токелау.
 Нукунону (острво) - острво у оквиру истоименог атола.
 Нукунону (село) - насељено место на истоименом острву.